SID eller SiD har flere betydninger:

 Specialarbejderforbundet i Danmark – fusionerede med KAD i 2005 til Fagligt Fælles Forbund.
 Sound Interface Device – en lydchip udviklet af MOS Technology.
 Sikker Internet Dag – et internet-videncenter oprettet af Medierådet for Børn og Unge.

fr:Sid (homonymie)
sv:Sid